Anthony Head (politicus) (1906-1983), een Brits soldaat, politicus en diplomaat
Anthony Stewart Head (1954), een Brits acteur